Quansah ist der Familienname folgender Personen:

 Kwame Quansah (* 1982), ghanaischer Fußballspieler
 Nat Quansah (* 1953), ghanaischer Botaniker